A Ki nevet a végén?, második szinkronban Aki utoljára nevet (eredeti cím: The Last Laugh) a Batman: A rajzfilmsorozat első évadjának tizenötödik része. Amerikában 1992. szeptember 22-én mutatták be.

Cselekmény

A történet április 1-jén, bolondok napján játszódik. Gotham City polgárai furcsa mód szüntelenül nevetni kezdenek és nem törődnek semmivel. Elvesztik józan ítélőképességüket. Batman hamar rájön, hogy az ügy hátterében nem más áll, mint Joker. Amikor Alfred is elkapja a nevetőgörcsöt, Batman egyedül száll szembe legfőbb ellenségével. Joker egy szeméthulladék szállító hajó segítségével mérgezi az embereket, így társaival könnyedén ki tudja rabolni a bankokat. Batmannek meg kell küzdenie egy hatalmas és masszív bohócrobottal, s végül Jokert is legyőzi.

Szereplők

Batman: A rajzfilmsorozat